Тихоненков — русская фамилия.

Известные носители 
 Тихоненков, Вячеслав Александрович (род. 1968) — депутат народного совета ДНР.
 Тихоненков, Игорь Петрович (1927—1961) — советский минералог.

Примечания